Eerste Kamerverkiezingen 1956 (juni), de Nederlandse Eerste Kamerverkiezingen van 14 juni 1956
Eerste Kamerverkiezingen 1956 (oktober), de Nederlandse Eerste Kamerverkiezingen van 11 oktober 1956